Abelha mirim - um tipo de abelha comum no sul do Brasil
Os Mirins - grupo musical

Localidades

Mirim (Praia Grande)
Mirim (Santa Vitória do Palmar)
Ou ainda:
Mirim Doce

Desambiguação